Ratto di Europa – episodio della mitologia greca
Il ratto di Europa – cratere di Assteas
Ratto di Europa – dipinto di Tiziano
Ratto di Europa – dipinto di Peter Paul Rubens
Ratto di Europa – dipinto di Rembrandt van Rijn
Ratto di Europa – dipinto di Guido Reni
Ratto di Europa – dipinto di Jacob Jordaens
Ratto di Europa – dipinto di Giambattista Tiepolo
Ratto di Europa – dipinto di Francisco Goya
Il ratto di Europa – dipinto di Félix Vallotton
Il ratto di Europa – dipinto di Valentin Aleksandrovič Serov